Ludgershall peut désigner :
 Ludgershall, un village du Buckinghamshire, en Angleterre ;
 Ludgershall, un village du Wiltshire, en Angleterre.